Alexis Ford (nascida em 24 de abril de 1988) é uma atriz pornográfica norte-americana. Foi capa da revista britânica Penthouse e selecionada como Pet do Mês de novembro de 2012. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2008, aos 20 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Nova Iorque (cidade)